Oliver Baumann, né le  à Vieux-Brisach, est un footballeur allemand qui évolue au poste de gardien de but au TSG Hoffenheim.

Biographie

SC Fribourg (2000-2014) 

Le , il dispute son premier match professionnel lors de la dernière journée de Bundesliga face au Borussia Dortmund (victoire 3-1).

TSG Hoffenheim (depuis 2014)

Statistiques

Références

Liens externes 

 

Gardien de but allemand de football
Gardien de but du SC Fribourg
Joueur du TSG 1899 Hoffenheim
Naissance en juin 1990
Naissance à Vieux-Brisach